Antawn Jamison (1976- ) est un joueur professionnel américain de basket-ball.
 Bud Jamison (1894-1944) est un acteur de cinéma américain.
 Herbert Jamison (1875-1938) est un athlète américain.
 Kay Redfield Jamison (1946- ) est un psychologue et écrivain et l'un des tout premiers experts américain du trouble bipolaire, dont elle souffre elle-même.
 Joniece Jamison (1956-) est une chanteuse américaine
 Jimi Jamison (1951-2014) est un chanteur nord-américain ancien membre de Survivor
 Leslie Jamison (1983-) est une écrivaine américaine

Homonymie de patronyme